Kiss of Death (englisch: Todeskuss) bezeichnet:

Filme
 den Originaltitel von Der Todeskuß, US-amerikanischer Spielfilm von Henry Hathaway (1947)
 Kiss of Death, US-amerikanischer Spielfilm von Barbet Schroeder (1995)
 The Kiss of Death (1977), britischer BBC-Fernsehfilm von Mike Leigh (1977)
 Kiss of Death (2008), britischer BBC-Fernsehfilm von Paul Unwin (2008)

Musik
 Kiss of Death (Motörhead-Album), Studioalbum der Band Motörhead (2006)
 Kiss of Death (Jadakiss-Album), Studioalbum des Rappers Jadakiss (2004)